Gminy w USA:
 Fentress (ang. Fentress Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fentress (ang. Fentress County) – w stanie Tennessee